Петковичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Петковичи — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Петковичи — агрогородок в Дзержинском районе Минской области.